Slag bij Montebello (1800), een veldslag in de Tweede Coalitieoorlog op 9 juni 1800.
 Slag bij Montebello (1859), een veldslag in de Tweede Italiaanse Onafhankelijkheidsoorlog op 20 mei 1859.